Heba Ahmed peut désigner :
 Heba Ahmed (née en 1981), haltérophile handisport égyptienne ;
 Heba Ahmed (née en 1985), rameuse d'aviron égyptienne ;
 Heba Ahmed (née en 1996), haltérophile égyptienne.